Глушник () — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Сливен. Население составляет 372 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Глушник, в состав которого входит Глушник, должность кмета (старосты) исполняет Димитр Петков (Болгарская социалистическая партия) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Сливен — Стефан Радев (ГЕРБ) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Сливенской области